Das Allgemeine Königlich-Thailändische Umschriftsystem (, RTGS; , Kan Thot Akson Thai Pen Akson Roman Baep Thai Siang Khong Ratchabandittayasathan) ist das offizielle Standardsystem zur Transkription der thailändischen Schrift in das lateinische Alphabet. Am 6. März 1939 wurde das Allgemeine Umschriftsystem – neben einem zweiten Genauen Umschriftsystem, das aber viele diakritische Zeichen verwendete und deshalb nicht sehr beliebt wurde (in diesem ISO 11940 System als Zeichenfolge Kār t̄hxd xạks̄ʹr thịy pĕn xạks̄ʹr romạn bæb t̄h̀āy s̄eīyng k̄hxng rāchbạṇṯhitys̄t̄hān) – durch das Königliche Institut Thailands eingeführt und seit dem von diesem zweimal revidiert. Die letzte Revision des Jahres 1999 wurde am 14. September 2000 von der thailändischen Regierung als nationales Standardsystem der Romanisierung offiziell bestätigt.

Das Thailändische Umschriftsystem wird zum Beispiel für Straßenschilder oder Veröffentlichungen der thailändischen Regierung benutzt, aber auch die UN und die BGN/PCGN haben es für geografische Namen übernommen. Da dieses Umschriftsystem jedoch erhebliche Nachteile aufweist (siehe unten), halten sich selbst Regierungsstellen nicht immer daran und es existieren daneben noch weitere Romanisierungssysteme. So haben viele Sprachlehrbücher, Wörterbücher sowie Reiseführer ein eigenes System der Romanisierung. Zudem basieren solche Systeme oft vollständig auf dem Englischen, sodass dann vor allem die Umschrift der Vokale besonders unregelmäßig ist.

Eigenschaften 
Die hervorstechenden Eigenschaften des RTGS sind:
 Die Transkription richtet sich nach der Aussprache, nicht nach der thailändischen Orthographie. Das heißt, nicht ausgesprochene Schriftzeichen werden ignoriert; im Thai nicht geschriebene, aber gesprochene (inhärente) Vokale und Silben werden zusätzlich eingefügt.
 Das RTGS benutzt nur unveränderte Buchstaben des lateinischen Alphabets, keine diakritischen Zeichen.
 Konsonanten werden wie in IPA benutzt, außer:
 Kombinationen mit „h“ wie in „ph“, „th“ oder „kh“ stehen für aspirierte p, t, k, in IPA als  dargestellt, um sie von den unaspirierten „p“, „t“ und „k“ zu unterscheiden,
 es benutzt „ng“ wie im Deutschen, IPA ,
 es benutzt „ch“ für IPA  und ,
 es benutzt „y“ für IPA ,
 Hinweis: die Umschrift der Konsonanten am Ende einer Silbe entspricht der Aussprache, nicht der tatsächlichen Schreibweise.
 Vokale, Diphthonge und Triphthonge werden nur durch die Buchstaben a, e, i, o und u ausgedrückt:
 die einfachen Buchstaben „a“, „e“, „i“, „u“ sind einfache Vokale, sie haben die gleichen Werte wie im Internationalen Phonetischen Alphabet IPA,
 der einfache Buchstabe „o“ steht für die Vokale , , , ,
 Kombinationen mit „e“ als zweitem Vokal wie in „ae“, „oe“, „ue“ sind Digraphen für einfache Vokale statt der Sonderzeichen  in IPA,
 Kombinationen mit einem Folge-„a“, -„i“ oder -„o“ (auch mehrfach verwendet) entsprechen den Diphthongen und Triphthongen [-a, -j, -w] in IPA.
 Silben werden zur besseren Abgrenzung in bestimmten Fällen durch einen Bindestrich getrennt.
 Wörter werden in der Umschrift, anders als in der thailändischen Schrift, allgemein durch einen Wortzwischenraum getrennt.

Nachteile 
Das Allgemeine Königlich-Thailändische Umschrift-System ist unzulänglich für Lernende der thailändischen Sprache wegen der folgenden Nachteile:
 keine Anzeige von Tonhöhen und Tonverläufen,
 es unterscheidet nicht zwischen kurzen und langen Vokalen,
 es unterscheidet nicht zwischen IPA  und IPA  (siehe folgende Tabelle),
 es unterscheidet nicht zwischen IPA  und IPA  (siehe folgende Tabelle).

Transkriptions-Tabellen 
Die Umschrift eines Konsonantenbuchstabens hängt von seiner Position in der Silbe ab. Außerdem können in der thailändischen Schrift zwei Konsonantenbuchstaben zusammen eine Konsonantenverbindung wiedergeben, um diese zwei sind dann wie um einen einzelnen Buchstaben die Vokalzeichen geschrieben. In der Vokal-Tabelle zeigt ein Bindestrich („–“) die Position eines Buchstabens oder einer Buchstabenverbindung relativ zum Vokalzeichen an.

Nicht ausgesprochene Konsonanten und Vokale werden jedoch nicht geschrieben.

Weitere diakritische Zeichen
Die vier Betonungszeichen  ,  ,  ,   und das Stummzeichen   werden nicht geschrieben, ebenso das Virama   bei Texten in Pali oder Sanskrit.

Andere Romanisierungssysteme 
 ALA-LC Romanization: Thai
 ISO 11940

Quellen

Literatur

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Umschrift für indische Schrift
Umschrift